Die 1. Bundesliga Pool 2006/07 war die 17. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 30. September 2006 und endete am 3. Juni 2007. Der 1. PBC Fulda wurde zum vierten Mal Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2006/07 auf billardligen.de

2006
Poolbillardveranstaltung 2006
Poolbillardveranstaltung 2007